Санта Марија Заниза има више значења:

 Општина Санта Марија Заниза (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Заниза (Санта Марија Заниза, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику